Акомак има више значења:
 Округ Акомак (Вирџинија)
 Акомак (Вирџинија)